Liste der Kulturdenkmäler in Hohenfelde bzw. Liste der Kulturdenkmale in Hohenfelde steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Hohenfelde 
 Liste der Kulturdenkmale in Hohenfelde (Kreis Plön)
 Liste der Kulturdenkmale in Hohenfelde (Steinburg)
 Liste der Kulturdenkmale in Hohenfelde (Stormarn)

Siehe auch:

 Liste der Kulturdenkmale in Hohenfelden